William Addison (1883–1962) – brytyjski żołnierz odznaczony Krzyżem Wiktorii
 William Wilkinson Addison  (1905–1992) – brytyjski historyk, autor licznych publikacji
 William Addison (1933–2008) – amerykański szachista
 William Addison (ur. 1945) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Addison